Ernst-Thälmann-Straße 4 ist die Adresse von

Ernst-Thälmann-Straße 4 (Gardelegen) in Gardelegen in Sachsen-Anhalt
Ernst-Thälmann-Straße 4 (Gernrode) in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt